Hermann Abendroth – direttore d'orchestra tedesco
 Walter Abendroth – compositore e scrittore tedesco
 Wolfgang Abendroth – politologo e giurista tedesco